Самоткань — річка в Україні
 Самоткань — село, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район

Дивю також 
 Самоткан Микола Дмитрович